Вышего́р — остановочный пункт (ранее станция) на 331,3 км линии Москва — Минск Белорусского направления МЖД. Находится в одноимённом посёлке Вышегор в Сафоновском районе Смоленской области России, в 11 км к западу от города Сафонова, в 1,5 км южнее автодороги . Железнодорожные пути служат административной границей Вышегорского и Пушкинского сельских поселений.

Примечания

Ссылки 
Вышегор на сайте Единая сетевая разметка

Остановочные пункты Московско-Смоленского региона Московской железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Смоленской области